Кляшторный — фамилия. Известные носители:

 Кляшторный, Андрей Анатольевич (род. 1968) — советский и российский футболист; тренер.
 Кляшторный, Матвей Ильич (1905—1967) — советский учёный-химик и изобретатель.
 Кляшторный, Сергей Григорьевич (1928—2014) — российский востоковед.
 Кляшторный, Тодор Тодорович (1903—1937) — белорусский поэт.
Кляшторная
 Кляшторная, Анна Сергеевна (род. 1986) — российская легкоатлетка.